Александр Бобринский: Бобринский, Александр Александрович (1855—1890) — писатель, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Кавказа.
 Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903) — генеалог и сахарозаводчик, граф.

Примечания